Албрехт III (Albrecht III) може да се отнася за:

 Албрехт III (Мекленбург), крал на Швеция (1363–1389), херцог на Мекленбург (1384 – 1412)
 Албрехт III (Австрия), херцог (1365–1395)
 Албрехт III (Бавария), херцог (1438–1460)
 Албрехт III (Бранденбург), маркграф (1268–1300)
 Албрехт III (Саксония) „Храбри“, маркграф на Майсен (1464 – 1500)
 Албрехт III (Саксония-Лауенбург), херцог (1282–1308)
 Албрехт III (Саксония-Витенберг) „Бедния“, херцог (1375/80–1422)
 Албрехт III (Хабсбург) „Богатия“, граф (до 1199)